BLM se poate referi la:
Black Lives Matter, mișcare anti-rasism din Statele Unite
Bleed Like Me, album din 2005 al formației rock Garbage
, mișcare de susținere a poliției din Statele Unite
, revistă norvegiană
Bonniers Litterära Magasin, revistă suedeză
(incomplet)

Acronime de trei litere